Bauckloh ist der Familienname folgender Personen:

 Leanne Bauckloh (bl. 2004), deutsche Schauspielerin
 Sophia Bauckloh (* 1995) deutsche Popsängerin